

Patronyme 

 Christian Tétreault, journaliste québécois qui fut chroniqueur à l'émission La fin du monde est à sept heures ;
 Délia Tétreault (1865-1941), religieuse et une fondatrice de congrégation canadienne ;
 Hélène Tétreault (née en 1958), ancien joueur canadien de handball qui a participé aux Jeux olympiques d'été de 1976 ;
 Jacques Tétreault, homme politique canadien, maire de la ville de Laval de 1965 à 1973 ;
 J.-Eugène Tétreault (né en 1884), politicien conservateur, membre de la Chambre des communes du Canada ;
 Jacques Tétreault (né en 1929), membre de la Chambre des communes du Canada de 1988 à 1993 ;
 Martin Tétreault (né en 1958), musicien d'improvisation libre et artiste visuel ;
 Stéphane Tétreault (né en 1993), violoncelliste canadien ;
 Tim Tetreault (né en 1970), skieur de combiné nordique américain qui a participé de 1992 à 1998 ;
 Valérie Tétreault (née en 1988), ancien joueur de tennis professionnel canadien.

Toponyme 

Canada (Québec)
 Mont Tétreault, situé au Lac-aux-Sables, en Mauricie ;
 Quartier Tétreaultville, situé dans Mercier-Est, à Montréal ;
 Bessette-Tétreault, (cours d'eau agricole), Richelieu, MRC Rouville, Montérégie ;
 Parc Délia-Tétreault, situé sur les berges, à Laval ;
 Place commémorative Délia-Tétreault, Montréal, (secteur Outremont) ;
 Arthur-Tétreault, (cours d'eau agricole), Acton Vale, Montérégie ;
 Arthur-Tétreault, Saint-Pie, MRC Les Maskoutains, Montérégie ; 
 Ruisseau Léonide-Tétreault, Saint-Jean-Baptiste, MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie.

Voir aussi 
Terrehault
Tetryl